Słubice (stad)
 Słubice (gemeente in powiat Płocki)
 Słubice (gemeente in powiat Słubicki)
 Słubice (Mazovië)
 Słubice (district), woiwodschap Lubusz